Мотови́лов — русская фамилия. Мотовиловы — дворянский род.

Известные носители:
 Мотовилов, Александр Андреевич (1850—1920) — русский общественный деятель и политик, член Государственной думы от Симбирской губернии, товарищ председателя Всероссийского национального союза.
 Мотовилов, Алексей Андреевич — купец третьей гильдии, городской голова Челябинска (1845—1847).
 Мотовилов, Анатолий Геннадьевич (1946—1990) — советский хоккеист, нападающий, мастер спорта СССР международного класса.
 Мотовилов, Андрей Андреевич (1793 — ?) — купец третьей гильдии, городской голова Челябинска (1836—1838).
 Мотовилов, Василий Андреевич — купеческий второй гильдии сын, городской голова Челябинска (1854—1856), (1860—1862).
 
 Мотовилов, Герман Петрович (1902—1974) — советский государственный деятель, министр лесного хозяйства СССР (1947—1948).
 Мотовилов, Григорий Вадимович (род. 1998) — российский баскетболист.
 Мотовилов, Илья Владимирович (род. 1976) — российский артист эстрады и радиоведущий.
 Мотовилов, Леонид Семёнович (в монашестве Рафаил; род. 1947) — предстоятель неканонической юрисдикции «Православная Церковь России» («Истинно-Православная Церковь»)
 
 Мотовилов, Никита (ум. 1566) — дьяк.
 Мотовилова, Софья Николаевна (1881—1966)
 Мотовилов, Пётр Андреевич — купеческий второй гильдии сын, городской голова Челябинска (1851—1853), купец третьей гильдии (1863—1865).
 Мотовилов, Юрий Георгиевич (род. 1949) — заместитель директора ФГУП «Центр Российского регистра гидротехнических сооружений и государственного водного кадастра».

Двойные фамилии 
 Мотовилова-Комова, Ольга Игоревна (род. 1969) — российский художник, член Союза Художников России.

См. также 
 Монтвид-Монтвиль (род. до 1380 года) — родоначальник Мотовиловых, князь.

Примечания